Tunguzi – stosowana dawniej nazwa Ewenków
 Tunguzi – ludy tunguskie, używana obecnie nazwa ludów należących do tungusko-mandżurskiej rodziny językowej

en:Tungus